Майо́р Вихрь:
 Майор Вихрь — роман Юлиана Семёнова.
 Майор Вихрь — фильм, поставленный по одноимённому роману.